Timoron dichotomum är en flockblommig växtart som först beskrevs av René Louiche Desfontaines, och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Timoron dichotomum ingår i släktet Timoron och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dichotomum